Örsi Ferenc (1927–1994) író
 Örsi Ferenc (1937–2018) vegyészmérnök, egyetemi tanár